Zębowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Zębowice (Paszowice) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Zembowitz in der Woiwodschaft Oppeln